Felsenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Felsenstein (1918–1981), österreichische Schriftstellerin
 Christoph Felsenstein (* 1946), deutscher Schauspieler
 Fritz Felsenstein (1917–1961), deutscher Arzt, siehe Fritz-Felsenstein-Haus 
 Johannes Felsenstein (1944–2017), deutscher Regisseur und Intendant
 Joseph Felsenstein (* 1942), US-amerikanischer Biologe und Bioinformatiker 
 Lee Felsenstein (* 1945), US-amerikanischer Computer-Entwickler
 Peter Felsenstein, Geburtsname von Peter Brenner (* 1930) deutscher Theaterintendant, Opernregisseur und -übersetzer. 
 Walter Felsenstein (1901–1975), Opern- und Theaterregisseur und Intendant in Berlin

Felsenstein steht für:
 Felsenstein 81, eine bioinformatische Methode